Bojar může být:

 bojar – šlechtický titul

 příjmení
 Martin Bojar (* 1947) – lékař a politik
 Pavel Bojar (1919–1999) – spisovatel a básník